Cratere Holden – cratere lunare
 Cratere Holden – cratere su Marte